Жёлудь, ранее Жолудь:
 Жёлудь — сухой плод семейства Буковых.
 Жёлудь — старшая из четырёх карточных мастей в немецкой колоде в игре скат, в преферансе.
 Жёлуди морские — подотряд усоногих раков из надотряда Thoracica.

Фамилия 
 Жёлудь, Анна (Анна Андреевна Желудковская; род. 1981) — российская художница.
 Жёлудь, Рома (Игнат Рустамович Керимов; род. 1996) — российский видеоблогер и певец.

См. также 
 Жёлудьково
 Желудье
 Желудьево